Первая лига 1979/1980 () — 40-й сезон чемпионата Албании с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Партизани» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на giovanniarmillotta.it

1979/1980
Албания
Албания
1979 год в Албании
1980 год в Албании